Szwajcaria:
 Lozärn – szwajcarska nazwa kantonu Lucerna
 Lozärn – szwajcarska nazwa miasta Lucerna